Sportovno-futbolnyj klub Desna Černihiv () je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Černihiv.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Jurija Gagarina s kapacitou 12 060 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1960 – FK Avangard Černigov (Futbolnyj klub Avangard Černigov)
 1961 – FK Desna Černigov (Futbolnyj klub Desna Černigov)
 1992 – FK Desna Černihiv (Futbolnyj klub Desna Černihiv)
 2010 – SFK Desna Černihiv (Sportovno-futbolnyj klub Desna Černihiv)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Desna-2 Černihiv 

Desna-2 Černihiv byl rezervní tým černihovské Desny, který zanikl v roce 2008.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1960
Desna